Eisenkopf ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Eisenkopf (* 1962), deutscher Betriebswirt, Professor für allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Mobility-Management
 Astrid Eisenkopf (* 1984), österreichische Politikerin
 Paul Eisenkopf SAC (1939–2003), deutscher katholischer Theologe, Professor für Fundamentaltheologie und für ökumenische Theologie